Біорель (Bihorel) — колишній муніципалітет у Франції , у регіоні Верхня Нормандія , департамент Приморська Сена . 

 Буа-Гійом-Біорель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Приморська Сена.